Frederik I van Baden (1249-1268), markgraaf van Baden
Frederik I van Baden (1826-1907), groothertog van Baden